Cheap Thrills — второй студийный альбом группы Big Brother & the Holding Company, выпущенный в августе 1968 года.

В 2012 году включён в Национальный реестр аудиозаписей США.

Об альбоме
«Cheap Thrills» достиг большого успеха: к октябрю он занял первое место в чарте Billboard и оказался самым продаваемым альбомом 1968 года, с тиражом чуть менее миллиона копий. Песня Piece of My Heart стала хитом, который впоследствии исполняли многие другие музыканты, а исполнение Summertime из оперы «Порги и Бесс» превратилось в одну из самых запоминающихся и часто используемых записей Дженис Джоплин. Обложку альбому создал известный иллюстратор Роберт Крамб. Название «Cheap Thrills» можно перевести на русский как «дешёвые страсти», «низкопробные забавы».

Список композиций

Лицевая сторона 
 «Combination of the Two» (Sam Andrew) — 5:47
 «I Need a Man to Love» (Andrew, Joplin) — 4:54
 «Summertime» (George Gershwin, Ira Gershwin, DuBose Heyward) — 4:00
 «Piece of My Heart» (Bert Berns, Jerry Ragovoy) — 4:15

Тыльная сторона 
 «Turtle Blues» (Joplin) — 4:22
 «Oh, Sweet Mary» (Peter Albin, Andrew, David Getz, James Gurley, Joplin) — 4:16
 «Ball and Chain» (Big Mama Thornton) — 9:02

Бонус-треки при повторном выпуске 
  «Roadblock» (studio outtake)
 «Flower in the Sun» (studio outtake)
 «Catch Me Daddy» (live)
 «Magic of Love» (live)

Участники записи 
 Peter Albin — Bass, Guitar
 Sam Andrew — Bass, Guitar, Arranger, Vocals, Author
 Vic Anesini — Mastering, Mixing
 Nicholas Bennett — Packaging Manager
 Steven Berkowitz — A&R
 Big Brother & the Holding Company — Performer
 Fred Catero — Engineer
 John Byrne Cooke — Liner Notes
 Robert Crumb — Artwork, Illustrations
 David Diller — Engineer
 Mark Feldman — Project Director
 David Gahr — Photography
 David Getz — Piano, Drums, Author
 James Gurley — Bass, Guitar, Engineer
 Diana Reid Haig — Digital Editing, Mixing
 Jerry Hochman — Engineer
 Bob Irwin — Producer, Reissue Producer
 Janis Joplin — Vocals, Engineer, Performer
 Elliott Landy — Photography, Tray Photo
 Jim Marshall — Photography
 Patti Matheny — A&R
 Elliot Mazer — Producer, Mixing, Assistant Producer
 Nathan Rosenberg — Digital Editing
 Roy Segal — Engineer
 John Simon — Piano, Producer
 Smay Vision — Art Direction
 Baron Wolman — Photography, Back Cover
 Jen Wyler — Editing, Mastering, Assembly, Authoring

Примечания

Ссылки 
 Big Brother & the Holding Company: официальный сайт
 Cheap Thrills на discogs.com
 Cheap Thrills(LP) на discogs.com 

Альбомы 1968 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы эйсид-рока
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Национальный реестр аудиозаписей
Альбомы Big Brother and the Holding Company